Степа може да се односи на:

 Степа, област обрасла ниском травом
 Степа, италијанско-француско-југословенски филм
 Степа, српска музичка група из Београда